Indonesië
 Kepanjenkidul (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kepanjenkidul (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java